Ма́линська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР, на честь міста Малин.

Малинська вулиця — вулиця у Житомирі.
 Малинська вулиця — вулиця у Києві.

Малинська вулиця — вулиця у Зеленограді (Зеленоградський адміністративний округ м. Москва).

Вулиці